ТНФ — многозначная аббревиатура:
 ТНФ — Татарский национальный фронт
 ТНФ — Транснефть Финанс
 ТНФ — тринатрийфосфат
 ТНФ — тринитрофенил
 ТНФ — тринитрофенол
 ТНФ — туморнекротический фактор (фактор некроза опухоли)

См. также 
  — аббревиатура латиницей